Фра́йунг ():
 Фрайунг (Верхний Пфальц)
 Фрайунг (Нижняя Бавария)
 Фрайунг — площадь в центре Вены